Ючи может означать:

 Ючи — индейская народность.
 Ючи — язык племени ючи, обитающего на юго-востоке США.